Bajo la denominación de Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción (SOCIEM-UNA) se constituyó en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay el 30 de octubre de 1995, una asociación de miembros del demos universitario nucleados por propia voluntad y bajo objetivos comunes, con total prescindencia de ideologías políticas, raciales y religiosas.

La SOCIEM-UNA posee fines específicos como ser: el Apoyar y promover la investigación y el desarrollo de las ciencias médicas en su más amplio sentido, buscando elevar el nivel científico de sus asociados y de la nación toda; Incentivar, promocionar e inculcar el espíritu científico en la población universitaria y crear lazos con otras sociedades o instituciones tanto nacionales como internacionales que apoyen los mismos fines y objetivos.

Universidad Nacional de Asunción

Presidentes de la Sociedad Científica de la Universidad Nacional de Asunción:

1995-1996:	Univ. Pablo Ernesto Lemir Marchase
1996-1997:	Univ. Pablo Ernesto Lemir Marchase
1997-1998:	Univ. Shirley Alsina Patino
1998-1999:	Univ. Shirley Alsina Patino
1999-2000:	Univ. Elena Raquel Torres Aguilar
2000-2001:	Univ. Elena Raquel Torres Aguilar
2001-2002:	Univ. Olivia Cardozo
2002-2003:	Univ. Olivia Cardozo
2003-2004:	Univ. Joaquín Galeano Monti
2004-2005:	Univ. Guadalupe Mendieta
2005-2006:	Univ. Guadalupe Mendieta
2006-2007:	Univ. Federico Silva Palacios
2007-2008:	Univ. Alejandra Domínguez
2008-2009:	Univ. Jhonatan Losanto Escudero
2009-2010:	Univ. Verónica Rotela Fisch 
2010-2011:	Univ. Karen Kunzle Elizeche
2011-2012:	Univ. Irene Centurión 
2012-2013:	Univ. Santiago Crispín Pérez Aranda
2013-2014:	Univ. Rita Inés Azucas
2014-2016:	Univ. Francisco Encina López
2016-2017:	Univ. Magali Ramos Galeano
2017-2018:	Univ. José Nicolás Ayala Servín
2018-2019:  Univ. José Nicolás Ayala Servín
2019-2020:  Univ. Derlis Javier Rolón Arévalos
2020-2021:  Univ. Carlos Daniel Palacios Acosta
2021-Actual: Univ. Eric Hernán Benegas Sosa